

Téléfilm 

 À dix minutes de nulle part est un téléfilm français réalisé par Arnauld Mercadier et diffusé le  sur TF1.

Cinéma 

 Caïn de nulle part est un film français de Daniel Daërt et Gérard Blain ;
 La Femme de nulle part est un film français réalisé par Louis Delluc en 1922 ;
 Nulle part, terre promise est un film français réalisé par Emmanuel Finkiel sorti le  ;
 À quelle heure le train pour nulle part est un film québécois réalisé par Robin Aubert sorti en 2009.

Littérature

Roman 

 Le Grand Nulle part est un roman de James Ellroy paru en 1988 ;
 L'Enfant tombé de nulle part est un roman de fantasy écrit par l'écrivain américain Roger Zelazny en 1980 ;
 Le Train de Nulle Part est un roman en 233 pages écrit par Michel Dansel sous le pseudonyme de Michel Thaler en 2004 ;

Nouvelle 

 Au sud de nulle part est un recueil de nouvelles de Charles Bukowski publié en 1973 et paru en France en 1982 ;

Mémoires 

 Réfugié de nulle part est le titre des mémoires de l'écrivain français Frédérick Tristan, Prix Goncourt 1983 ;

Bande dessinée 

 Le Pont de nulle part est un album hors-numérotation de la série de bande dessinée historique Kogaratsu, écrit par Bosse ;
 En partance pour nulle part est le 1 tome de la série Rat's ;
 Les Flèches de nulle part est la quarante-deuxième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy ;

Autres 

 Pays de Nulle Part est un lieu imaginaire où tout est parfait dans le monde de Peter Pan.

Autres 

 Nulle part ailleurs était une émission de télévision créée par Alain de Greef et diffusée en direct sur Canal +.
 Un Ensemble nulle part dense (ou rare) est, en topologie, un ensemble qui satisfait aux propriétés inverses du concept de densité.
 Fonction continue nulle part dérivable est une fonction numérique qui est régulière du point de vue topologique.

Voir aussi